Comitatul Winnebago (în original, Winnebago County) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Winnebago, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Winnebago, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Winnebago, statul  -- (Categorie și format);

Note, referințe

Vezi și 

 Districtul Winnebago
 Winnebago (dezambiguizare)
 Winnebago (nume)
 Winnebago (nume de familie)
 Win (dezambiguizare)

Legături externe 
 Comitatul Winnebago, Illinois - Imagini
 Comitatul Winnebago, Iowa - Imagini
 Comitatul Winnebago, Wisconsin - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii